Никола́й Покро́вский:
 Покровский, Николай Николаевич (1930—2013) — советский и российский историк, академик.
 Покровский, Николай Николаевич (1865—1930) — последний министр иностранных дел Российской империи.
 Покровский, Николай Николаевич (1911—1988) — советский футболист.